JAP steht als Abkürzung für:

 J.A.P., britischer  Hersteller von Motorrädern und Einbau-Motoren
 Java Anon Proxy, eine Software für Anonymisierung, siehe JonDo
 Journal of Applied Physics, US-amerikanische wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Juristische Ausbildung und Praxisvorbereitung, österreichische Fachzeitschrift

jap. steht für
 Japanische Schrift
 Japanische Sprache, die Amtssprache Japans

Jap steht für
 den kolonialen deutschen Namen der Karolineninsel Yap

Jap ist der Familienname folgender Personen:
 Linda Jap Tjoen San (* 1977), niederländische Schachspielerin

Siehe auch:
 Japp
 Yap

Abkürzung